Tetiana Mykołajiwna Antypenko z domu Zawalij (ukr. Тетяна Миколаївна Антипенко (Завалій), ur. 24 września 1981 w Uhrojidach, w obwodzie sumskim) – ukraińska biegaczka narciarska, srebrna medalistka zimowej uniwersjady.

Kariera 
W Pucharze Świata Tetiana Zawalij zadebiutowała 14 lutego 2004 roku w niemieckim Oberstdorfie, gdzie w  biegu łączonym na 15 km zajęła 48 lokatę. Dwukrotnie startowała na mistrzostwach świata juniorów, najlepszy wynik osiągając podczas Mistrzostw świata juniorów rozegranych w Štrbskim Plesie w 2000 roku, gdzie zajęła 56. miejsce w sprincie. Pięć lat później była 39 w biegu łączonym na mistrzostwach świata w Oberstdorfie, zajmując 46. miejsce w sprincie techniką klasyczną oraz 11. miejsce w sprincie drużynowym. Najlepszą indywidualną lokatę na Zimowych igrzyskach osiągnęła w Vancouver zajmując 21. miejsce w biegu na 30 km stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Ukraińscy biegacze narciarscy
Ukraińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1981
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009